West Wickham – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Cambridgeshire
 West Wickham – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wielki Londyn